Село
 Малі Селменці
Контрольно-пропускний пункт
 Малі Селменці (пункт контролю)